Überflutung steht für:
 Überschwemmung, Hochwasserereignis
militärische Maßnahmen (siehe auch: Hochwasser im Krieg):
 geplante Überflutung der Linthebene, Schweiz im Zweiten Weltkrieg
 Überflutung des Gelben Flusses 1938, China

Siehe auch:
 Die Überfluteten